Ulderup steht für

 Ullerup Sogn, dänisch: Ullerup Sogn, ehemalige Gemeinde im Kreis Sonderburg im heutigen Dänemark
 Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung, 1983 begründete Stiftung zur Förderung von Aus- und Weiterbildung sowie Umwelt- und Landschaftsschutz
 Ulderup & Schlüter, eine deutsche Werft in Hongkong 1906–1914

Ulderup ist der Name von

 Irmgard Ulderup (1922–2011), deutsche Stiftungsgründerin
 Jürgen Ulderup (1910–1991), deutscher Unternehmer und Stifter